«Булум Пуку Спорт» () или БПС () — буркинийский футбольный клуб из города Кудугу. Выступает в Чемпионате Буркина-Фасо, домашние матчи команда проводит на «Муниципальном стадионе» города Кудугу, вмещающем 5 000 зрителей.

Основан в 1962 году. 17 лет команда провела во втором дивизионе, и в 2007 году пробилась в Фасофут, заняв третье место в стыковом турнире. Команда обыграла «Булгу» (1:0), «Кэнон дю Сюд» (1:0), «Нёф Атлетик» (4:2), свела вничью встречи с «Майя» (0:0) и ЮСФРАН (3:3). Руководил командой Каму Мало, а в её составе выделялись Пьер Дайла, Семплис Ямеого, Андре Ямеого.

В последние годы в Премьер-лиге команда борется за выживание.

В Кудугу, помимо БПС, существует также футбольный клуб ASEC (), вылетевший из Фасофут в 2007 году.

Статистика выступлений в чемпионатах

Выступления в Кубке Буркина-Фасо

Главные тренеры 
 2009 Усман Компаоре
 2013 Гиацинт Коффи

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте soccerway
 Профиль команды на сайте soccervista

Футбольные клубы Буркина-Фасо